Ел Метате има више значења:

 Ел Метате (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Метате (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Метате (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Метате (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Метате (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Метате (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Метате (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Метате (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Метате (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Метате (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Метате (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Метате (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Метате (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Метате (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Метате (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Метате, Рамиро Гера (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Метате (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику